NSF kan syfta på:

 NSF – en del av IOGT-NTO-rörelsen som bedriver scoutverksamhet, se Nykterhetsrörelsens scoutförbund
 NSF – Norges speiderforbund
 NSF-fil – en ljuddatafil som innehåller instruktioner för ljudhårdvaran i Nintendo Entertainment System. se NES Sound Format
 .NSF  –  en fil i ett filsystem, se Lotus Notes Database
 NSF – ett svenskt parti på 1930-talet, se Nationalsocialistisk front
 NSF – Nationalsocialistiska förbundet
 NSF – USA:s motsvarighet till Vetenskapsrådet, se National Science Foundation
 NSF – en medlemsorganisation för distriktsförbund och schackklubbar i Norge, se Norges Schackförbund